Укротяване на опърничавата може да се отнася за:

 Укротяване на опърничавата - комедия от Уилям Шекспир
 Укротяване на опърничавата – филм от 1908 година
 Укротяване на опърничавата – филм от 1967 година